Dus nebo DUS může znamenat:

 DUS (zkratka) – denní univerzální slovo
 Dus (mytologie) – galský lesní démon
 Dus (příjmení) – české příjmení
 Dus (film) – indický akční film z roku 2005
 Dus (Švihovská vrchovina) (582,6 m) – vrchol v Radyňská pahorkatině, jihovýchodně od Jarova v okrese Plzeň-jih
 brněnské Divadlo U stolu
 IATA kód pro letiště Düsseldorf

Externí odkazy